Palermo, glavni grad talijanske regije Sicilije
 Palermo (pokrajina), pokrajina na Siciliji
 U.S. Città di Palermo, talijanski nogometni klub, igra u Serie A
 Palermo, Buenos Aires, dio Buenos Airesa
 Palermo u SAD-u:
Palermo, Maine
Palermo, New York
Palermo, Sjeverna Dakota